

Успенська сільська рада — сільське поселення, Локтівський район, Алтайський край
 Успенська сільська рада — колишнє сільське поселення, Октябрський район, Оренбурзька область

Успенська сільська рада — колишня сільська рада, Донецька область, Амвросіївський район
 Успенська сільська рада — колишня сільська рада, Кіровоградська область, Онуфріївський район
 Успенська сільська рада — колишня сільська рада, Сумська область, Буринський район